Ciccio – soprannome, spesso usato come diminutivo di Francesco
 Ciccio – personaggio Disney
 Ciccio Ingrassia, attore comico italiano
 Ciccio Formaggio – canzone napoletana
 Ciccio – è una specialità gastronomica di cucina barese che ha similitudini con focaccia barese e pizza

Altri progetti